Colorado River kan henvise til:
 Colorado River (Texas) – flod i delstaten Texas i USA som udmunder i den Mexicanske Golf
 Colorado River – flod i USA og Mexico som udmunder i den Californiske Bugt i Stillehavet
 Colorado (Argentina) – flod i Argentina